

Fisica 
 Armonica

Matematica 
 Analisi armonica, una branca dell'analisi matematica
 Funzione armonica, corrisponde ad una funzione che soddisfa l'equazione di Laplace
 Media armonica, un indicatore statistico
 Serie armonica, la serie numerica costituita dalla somma dei reciproci dei numeri naturali
 Numero armonico, la somma parziale di tale serie

Musica 
 Armonica a bocca, strumento musicale a fiato;
 Armonica a mantice o Fisarmonica, strumento musicale a mantiche
 Armonica diatonica a mantice o Fisarmonica diatonica, strumento musicale a mantice
 Armonica a bicchieri, strumento musicale a bicchieri;
 Suono armonico:
 Armonici naturali
 Armonici artificiali